Verge steht für:
 Verge, mehrere alte Maßbezeichnungen
 Verge (Kryptowährung), eine Kryptowährung
 The Verge, ein US-amerikanisches Technikportal und Mediennetzwerk

Vergé ist der Familienname folgender Personen:
 David Vergé (* 1972), französischer Politiker
 Roger Vergé (1930–2015), französischer Koch, Gastronom und Kochbuchautor

Sonstiges:
 Verge Rocks, Klippenfelsen vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 Verge3D, 3D-Grafiksoftware

Siehe auch:
 Vergé-Dépré